Adam Fedorowicz (1854-1917), urzędnik
 Adam Fedorowicz-Jackowski, starosta w II RP